Влади́мир Степа́нович Рахма́нов () — советский, российский -.

Биография 
Владимир Степанович Рахманов родился 25 сентября 1950 года.

Работал главным специалистом в институте «Спецпроектреставрация» (Петербург), был федеральным архитектором-координатором по реставрации памятников Валаамского монастыря. Главный архитектор-реставратор Института архитектурно-строительного проектирования, геотехники и реконструкции «Геореконструкция». Входил в состав Экспертного совета по охране культурного наследия
при Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия, научно-методического совета по культурному наследию при Министерстве культуры РФ.

Умер в Санкт-Петербурге 11 декабря 2019 года. Похоронен на .

Творчество 
Архитектор-реставратор высшей категории, почти 50 лет занимался сохранением шедевров русской деревянной архитектуры, включая всемирно известные святыни Валаама, Санкт-Петербурга, Москвы:
 Церковь Преображения Господня на острове Кижи (главный архитектор реставрации);
 Церковь Димитрия Солунского в Щелейках;
 Церковь Иконы Божией Матери Коневская в Коневском скиту (Валаам);
 Церковь Илии Пророка (новая) в Ильинском скиту Валаамского монастыря;
 Успенский собор в Кеми (координатор работ).

В числе восстановленных им памятников деревянной архитектуры — Каменноостровский театр, дача В. Ф. Громова в Лопухинском саду, дача Гаусвальд на Каменном острове.

Участвовал в работе научных конференций, I Международного съезда реставраторов (Москва, 2013).

Награды 
 Медаль «За заслуги перед Республикой Карелия» (2021, посмертно)
 Памятный знак Министерства культуры РФ (2013) — за большой вклад в дело сохранения историко-культурного наследия России и в связи с проведением I Международного съезда реставраторов

Примечания

Литература 
 Русская галерея. — М.: Арт Сервис Центр, 1999. — С. 71.
 Шерих Д. Ю. История Петербурга наизнанку. Заметки на полях городских летописей. — М.: Центрполиграф, 2014. — 138 с. ISBN 978-5-227-04927-8

Ссылки